Коноплюшка — название населённых пунктов:

Россия 
 Коноплюшка — деревня в Островском районе Псковской области.
 Коноплюшка — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.